OKG  – Ornitina alfa-chetoglutarato, miscela delle due sostanze utilizzata come integratore alimentare

Codici 
 OKG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Okoyo (Congo)